Pütsep est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eduard Pütsep (1898-1960), lutteur gréco-romain estonien
Erki Pütsep (né en 1976), coureur cycliste estonien

Homonymie de patronyme